A Supertaça Cândido de Oliveira foi a 24ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira.

Jogou-se a 18 de Agosto de 2002, no Estádio do Bonfim, em Setúbal. O jogo opôs o Sporting Clube de Portugal, vencedor da Primeira Liga e o Leixões Sport Club, que ficou em 2º lugar na Taça de Portugal, vencida também pelo Sporting Clube de Portugal.

Ficha de Jogo

Campeão

Ver também
Supertaça Cândido de Oliveira

Ligações externas
FPF-Supertaça-JOGOS E RESULTADOS
Ficha técnica

Supertaça Cândido de Oliveira
Futebol de 2002 em Portugal
Partidas do Sporting Clube de Portugal